Engenheiro Coelho kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Engenheiro Coelho (ort), São Paulo, 
 Engenheiro Coelho (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar